La Primeira Divisão 1991/92 fue la 58.ª edición de la máxima categoría de fútbol en Portugal. Porto ganó su 12° título.
El máximo goleador fue Ricky (Boavista), con 30 goles.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 Estadísticas en ceroacero

1992
Fútbol en 1991
Fútbol en 1992